Beowulf steht für:
 Beowulf, episches Heldengedicht

 Die Legende von Beowulf, computeranimierte Verfilmung des Heldengedichts aus dem Jahre 2007
 Beowulf (Cluster), Computercluster
 Beowulf Mining, schwedisches Unternehmen
 SMS Beowulf, Küstenpanzerschiff der deutschen kaiserlichen Marine
 Unternehmen Beowulf, Eroberung der Ostsee-Insel Ösel durch deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg.
 (38086) Beowulf, Asteroid
 Beowülf, US-amerikanische Crossover-Band
 Beowulf-Gletscher, Antarktis

Personen:
 Beowulf, Pseudonym von Maximilian Kern (1877–um 1945), deutscher Journalist und Schriftsteller

Verfilmungen:
 Beowulf (1999)
 Beowulf & Grendel
 Beowulf (Fernsehserie)